Drăgoi se poate referi la:

 Bogdan Drăgoi
 Emy Drăgoi
 Gabriela Drăgoi
 Ion Drăgoi
 Macarie Drăgoi
 Sabin Drăgoi

Vezi și 
 Râul Drăgoi (dezambiguizare)

 Drăgoiești (dezambiguizare)
 Drăgan (dezambiguizare)

 Râul Drăgoiu

 Drăgoieni, Gorj
 Drăgoiasa, Suceava

Nume de familie românești